Abkommen von Lusaka steht für:

 Vertrag von Lusaka vom 7. September 1975, zwischen der provisorischen portugiesischen Regierung und der mosambikanischen Unabhängigkeitsbewegung FRELIMO
 Verträge von Lusaka von 1984, Waffenstillstandsabkommen zwischen Angola und Südafrika während des angolanischen Bürgerkrieges bzw. des südafrikanischen Grenzkrieges
 Lusaka-Protokoll vom 31. Oktober 1994, Friedensvertrag zwischen den angolanischen Bürgerkriegsparteien MPLA und UNITA
 Abkommen von Lusaka vom 7. Juli 1999, Waffenstillstandsabkommen des Zweiten Kongokrieges, siehe Zweiter Kongokrieg #Abkommen von Lusaka